Rossiglione – regione storica francese

Comuni francesi
 Roussillon – comune dell'Isère
 Roussillon – comune della Vaucluse
 Roussillon-en-Morvan – comune della Saona e Loira